Bardotka má více významů:

 Brigitte Bardotová, francouzská herečka, zpěvačka a modelka
 česká lokomotiva z řad 751 a 749
 střih podprsenky